

Anno 
 303 o 303 a.C.

Codici 
 303 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mérida, in Venezuela

Matematica 
303 – numero